Национальные дороги в Польше — основная сеть автомобильных дорог в Польше, одна из категорий дорог общего пользования, являются ключевыми транспортными магистралями для национального и международного автомобильного сообщения между крупными городами и границами Польши, преимущественно, используется для дальних перевозок и транзита. Также, в сеть национальных дорог включены автомагистрали и скоростные дороги.

С 1 апреля 2002 года система национальных дорог в Польше управляется Генеральной дирекцией национальных дорог и автострад (GDDKiA). Исключение составляют округа (воеводства), в которых содержание дорог (кроме автомагистралей и скоростных дорог) находится в ведении муниципальных органов власти.

В Польше существует 98 национальных дорог, пронумерованных от 1 — 98. Самая длинная из них — дорога № 8, протяженностью 811 км, а самая короткая — № 96, протяженностью в 1,5 км. Наиболее важные транзитные маршруты имеют самую низкую нумерацию (например, дороги 1 и 2, пересекающиеся в центре страны). Автомагистрали и скоростные дороги строятся параллельно главным национальным дорогам. При их строительстве, во избежание путаницы, старым трассам присваивается 90-я нумерация (например, была № 1, построили А1, значит, № 1 стала № 91).

По состоянию на 31 декабря 2011 года сеть национальных дорог в Польше имеет протяженность 18 801,1 км, что составляет 4,6 % от всех автомобильных дорог общего пользования в Польше.

Классификация 
Национальные дороги Польши, в соответствии с Законом о дорогах общего пользования, включают:
 Автомагистрали и скоростные дороги
 Дороги, которые планируется перевести в разряд автомагистралей или скоростных дорог
 Международные дороги
 Дороги, играющие ключевую роль в транспортном каркасе страны
 Дороги общего пользования в пограничных пунктах, обслуживающие пассажирское и грузовое движение без ограничения массы
 Дороги, альтернативные платным автомагистралям
 Объездные/кольцевые дороги крупных городских агломераций

Список Польских национальных дорог 
  Гданьск (развязка «Гданьск-Южный») — граница с Чехией
 
 
  Граница с Германией — Граница с Белоруссией
 
 
  Свиноуйсце — Граница с Чехией
 
  Граница с Украиной — граница с Германией
 
  DK 1 (развязка «Нове-Марзы») — граница с Чехией
 
  Граница с Германией — Ленгово
 
 
  Жуково — граница со Словакией.
 
  Граница с Чехией — граница с Литвой
 
 
  Радом — Жешув
  Граница с Германией — Плоньск
 
  Колобжег — Бытом
 
  Граница с Германией — Граница с Украиной
 
  Щецин — Граница с Германией
  Лович — DK 8 (развязка «Велюнь»)
 
  Тшебница — Оструда
  Дольна-Група — Граница с Литвой
  Варшава — граница с Украиной
 
  Граница с Германией — Кшижова
  Граница с Белоруссией — Граница со Словакией
 
  Старград Щецинский — Гдыня
  Мястко — Устка
  Граница с Германией — Граница с Россией
 
  Мыслибуж — Сарбиново
  Пневы — Валдовице
  Боболице — Олешница
  Граница с Германией — Мыслибуж
  Граница с Германией — Зелёна-Гура
  Затор — Граница с Украиной
  Слубице — Кросно-Оджаньске
  DK 4 (развязка «Згожелец») — Еленя-Гура
  Щецин — Слубице
  Граница с Германией — Стеншев
  Клодзко — Граница с Чехией
  Свебодзице — Добромеж
  Граница с Чехией — DK 4 (развязка «Беляны-Вроцлавские»)
  Проховице — Острув-Велькопольски
  Дарлово — Карвице
  Граница с Чехией — Кензежин-Козле
  Лагиевники — Кемпно
  Граница с Чехией — Пысковице
  Ныса — Граница с Чехией
  Намыслув — Рудник
  Велюнь — Ченстохова
  Краков — Гливице
  Забелкув — Злочев
  Клодзко — Щекоцины
  Рабка-Здруй — Закопане
  Томашув-Мазовецки — Коцк
  Новы-Тарг — граница со Словакией
  Цеханув — Острув-Мазовецка
  Граница с Россией — Ольштынек
 
  Бельско-Бяла — Глогочув
  Ольштын — Остроленка
  Хрусцель — граница с Россией
  Новы-Двур-Гданьски — Стольно
  Короново — Тжецивец
  Бартошице — Пултуск
  Ольштынек — Щучин
  Гижиско — Розоги
  Ленчица — Острув-Мазовецки
  Варшава — Августув
 
  Стшельно — Анусин
  Граница с Россией — Граница с Белоруссией
  Пентница-Подуховна — Ежево-Старе
  граница с Россией — граница с Белоруссией
  Замбрув — граница с Белоруссией
  Липно — Влоцлавек
  Граница с Белоруссией — Вулька-Добрыньска
  Бельско-Бяла — граница со Словакией
 
  Лович — Хута-Завадска
  Стрыкув — Ржгув
  Конин — Рава-Мазовецка
  Вишневка — Ясло
  Сулеюв — граница с Украиной
 
  Краков — граница со Словакией
  Вильга — Лукув
  Липник — Пшемысль
  Граница с Чехией — Хмельник
  Варшава — Бытом
  Павлувек — Любич-Дольны
  Катовице — Скочув
  Люблин — граница с Белоруссией
  Турек — Серадз
  Санок — граница с Украиной
  Новы-Двур-Мазовецки — Казунь
  Войковице-Косцельне — Тыхы
 
  Новы-Сонч — граница со Словакией
  Стжельце-Опольские — Бытом
  Гданьск — DK 7 (терминал «Вестерплатте»)
  Елень — Балдрам
  Гданьск — Ченстохова
  DK 2 (развязка «Жепин») — DK 2 (развязка «Калюшин»)
  Граница с Германией — DK 3 (развязка «Свиноуйсце»)
  DK 4 (развязка «Згожелец») — DK 4 (развязка «Тарнув-Всход»)
  DK 55 (развязка «Конституции 3 Мая») — DK 1 (развязка «Грудзендз»)
  DK 1 (развязка «Тужно») — DK 15
  DK 4 (развязка «Жешув-Всход») — Жешув (ул. Жеха)
  DK 8 (Вроцлав) — DK 5 (Вроцлав)

Примечания

Ссылки 
 
 Дороги Польши: статья с фотографиями на RuDorogi.ru

Транспорт в Польше